La route départementale 936, ou RD 936, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 36 dans l'Aisne
 l'ancienne RN 136 de Bordeaux à Bergerac
 l'ancienne RN 336 de Gamaches à Picquigny
 l'ancienne RN 436 dans l'Ain
 l'ancienne RN 636 de Bayonne à Juillan
 l'ancienne RN 836 dans les Yvelines (cf. Route départementale 936 (Yvelines))

936